Thomas Whaley est un nom pouvant désigner:

 (1823-1890), pionnier américain de San Diego
 (1765-1800), homme politique irlandais

Voir aussi

Whaley, Thomas